Atmosfear - gruppo musicale britannico
 Atmosfear - serie di giochi